Cancellieri est un patronyme porté notamment par :
 
 Annamaria Cancellieri (1943-), préfète et femme politique italienne ;
 Francesco Cancellieri (1751-1826), historien, bibliothécaire, bibliographe et érudit italien ;
  (1936-), général et magistrat italien ;
 Innocenzo del Bufalo-Cancellieri (1566-1610), cardinal italien ;
 Massimo Cancellieri (1972-), entraineur de basket-ball italien ;
 Matteo Cancellieri (2002-), footballeur italien.

Patronyme italien